La Liga Puerto Rico 2018-19 fue la edición inaugural de la Liga Puerto Rico. Comenzó el 29 de septiembre de 2018 y culminó el 11 de mayo de 2019.

Equipos participantes

Clasificación 
  Actualizado el 22 de abril de 2019.

Resultados

Fase Final

Cuartos de Final

Don Bosco FC - Guaynabo Gol SC

Guayama FC - Caguas Sporting FC

Semifinales

Metropolitan FA - Guayama FC

Bayamón FC - Don Bosco FC

Final

Metropolitan FA - Bayamón FC

Véase también 
 CONCACAF Caribbean Club Shield 2020

Referencias 

Fútbol en 2018
Fútbol en 2019
2018
Puerto Rico en 2018
Puerto Rico en 2019